Rampage (engl. ‚Amoklauf‘) steht für:
 Rampage (australische Band), eine australische Thrash-Metal-Band 
 Rampage (deutsche Band), eine  deutsche Hard-Rock-Band 
 Rampage (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Metal-Band
 Rampage (Computerspiel), Arcade-Spiel (1986)
 Rampage (Rapper), Pseudonym des Rappers Roger McNair 
 den Spitznamen von Quinton Jackson (* 1978), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und Schauspieler
 Randy Rampage (1960–2018), kanadischer Sänger und Bassist
 Dodge Rampage, Auto der Marke Dodge
 zwei Comicbuchcharaktere von Marvel Comics und DC Comics
 eine Reihe von Transformers-Spielzeugfiguren
 eine Achterbahn im Freizeitpark Alabama Adventure
 das Maskottchen der St. Louis Rams
 Red Bull Rampage, ein Mountainbike-Freeriding-Wettbewerb

Rampage ist der Originaltitel folgender Filme:
 Bring sie lebend heim, US-amerikanischer Spielfilm von Phil Karson (1963)
 Rampage – Anklage Massenmord, US-amerikanischer Spielfilm von William Friedkin (1987)
 Rampage (2006), australischer Dokumentarfilm von George Gittoes (2006)
 Rampage (2009), kanadisch-deutscher Actionfilm von Uwe Boll (2009)
 Rampage: Capital Punishment, kanadisch-deutscher Actionfilm von Uwe Boll (2014), Fortsetzung von Rampage
 Rampage: President Down, kanadisch-deutscher Actionfilm von Uwe Boll (2016), Fortsetzung von Rampage und Rampage: Capital Punishment
 Rampage – Big Meets Bigger, US-amerikanischer Spielfilm von Brad Peyton (2018), Adaption des Computerspiels

Rampage ist der Name folgender Sportmannschaften:
 Grand Rapids Rampage, Arena-Football-League-Mannschaft 
 San Antonio Rampage, Eishockey-Mannschaft